Ђаковићи могу бити:

 Ђаковићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Ђаковићи (Чајниче), насељено мјесто у општини Чајниче, Република Српска, БиХ